NGC 6506 (другие обозначения — OCL 16, ESO 521-SC6) — рассеянное скопление в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6506
Стрелец (созвездие)
Рассеянные скопления